Nazar kan syfta på följande:

 Nazar, en amulett (onda ögat-sten)
 Nazar Nordic, researrangör i TUI-gruppen, verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige.
 Nazar, Navarra, en kommun i Spanien